Раунд-Лейк:

 Раунд-Лейк — город в округе Ноблс, штат Миннесота, США
 Раунд-Лейк — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США
 Раунд-Лейк — тауншип в округе Джэксон, Миннесота, США